La chiesa di San Bernardino a Borgunto è un edificio religioso di Fiesole, situato nell'antico borgo degli scalpellini ("Borgunto"), in via Francesco Colzi 7.

Storia e descrizione
La chiesa venne costruita nel 1964 su progetto dell'architetto Pier Niccolò Berardi su un poggio, in posizione dominante sul borgo. 

Per iniziativa del primo parroco, don Alvaro Ferri, vennero coinvolte nella decorazione della chiesa due rinomate artiste residenti a Fiesole, Amalia Ciardi Duprè, che realizzò il crocifisso dell'altare maggiore, la Via Crucis e altri rilievi, ed Elisabeth Chaplin, che fece alcuni dipinti a soggetto religioso.

Bibliografia
Mauro Pagliai, Fede e arte a San Bernardino in Borgunto a Fiesole, Polistampa, Firenze 2004. ISBN 9788883047923

Altri progetti

Bernardino
Chiese dedicate a san Bernardino da Siena